Schuknecht oder Schuhknecht ist der Familienname von:

 Adolf Schuhknecht (1889–1963), deutscher Maler
 Harold Frederick Schuknecht (1917–1996), US-amerikanischer Otolaryngologe in Harvard mecklenburgischer Abstammung
 Ingrid Schuhknecht (* 1950), deutsche Malerin und Glasmalerin
 Johann Martin  Schuhknecht (1724–1790), deutscher Architekt
 Ludger Schuknecht (* 1962), deutscher Ökonom, bis 2018 Leiter der volkswirtschaftlichen Grundsatzabteilung des Bundesfinanzministeriums